Pańkiwci – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie biłohirskim 
 Pańkiwci – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie starosieniawskim
 Pańkiwci – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie brodzkim